Српска лига Београд у сезони 2007/08. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских тамичења у Србији. Лига од ове сезоне броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи Београдска зона.

За сезону 2007/08.
Колубара, Лазаревац је првак Српске лиге Београд дала је 40, а примила 18 гола. Гол разлика 22 гола и освојила 61 бод.

Минули шампионат по процени „Спортових” извештача пратило је 58.900 посетилаца, што чини просек од 247 гледалаца по утакмици, 1.963 по колу, односно 3.681 по клубу.
Највише гледалаца имао је клуб Колубара из Лазаревца 7.000, а најмање имао је клуб Дорћол из Београда 1.750 гледалаца.

Голгетер  Српске лиге Београд проглашен је Драган Добрић из фудбалског клуба Палилулца из Крњаче, Београд.

Грубу игру и неспортско понашање, арбитри су казнили са 1.039 жута и 81 црвена картона, или просечно 37,33 картона по колу, 70 картона по клубу и по утакмици 4,67 картона. 

За сезону 2008/09.

Клубови

Резултати по колима (број гледалаца)

Посећеност утакмица
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података о броју гледалаца.

</div>

Жути и црвени картони
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података за жуте и црвене картоне.

Тим кола

Број играча за „Тим кола” по клубовима

Играчи који су били у тиму кола по клубовима
158 различитих играча се нашло у тиму кола, просек по клубу 10 играча.
Из Београда 14 различитих играча се нашло у тиму кола.
Из Београда, Срема Јаково, Телеоптика Земун и Шумадије Јагњило по 3 играча је проглашено за играча кола.
Најбољи голгетер Београдске зоне Драган Добрић из фудбалског клуба Палилулца, Крњача 3 пута се нашао у тиму кола, једном је био играч кола.

Голгетер Српске лиге Београд
{| class="wikitable" style="text-align:left;" 	
|- style="background:#dcdbd6;"
|| ||Име и презиме||colspan="2"|Клуб||	
|- style="background:#c0ffc0;"
| align=right|1.||align=left |Драган Добрић||align=center|  ||Палилулац, Крњача||align=right|18
|-	
|rowspan="2" style="text-align:right;"|2.||align=left |Цвијетић||align=center||| Срем, Јаково||rowspan="2" style="text-align:right;"|12
|-	
|align=left |Стојичић||align=center||| Сопот, Сопот
|-	
|rowspan="2" style="text-align:right;"|4.||align=left |Живановић||align=center||| Телеоптик, Земун||rowspan="2" style="text-align:right;"|11
|-	
|align=left |Срећковић||align=center||| Шумадија, Јагњило
|-	
|rowspan="2" style="text-align:right;"|6.||align=left |Не. Станојевић||align=center||| Сопот, Сопот||rowspan="2" style="text-align:right;"|10
|-	
|align=left |Стојановић||align=center||| Дорћол, Београд
|-	
|rowspan="2" style="text-align:right;"|8.||align=left |Лежајић||align=center|||Раднички ЈП, Нови БеоградПалилулац||rowspan="2" style="text-align:right;"|9
|-	
|align=left |Младеновић||align=center||| Дорћол, Београд
|- 
| align=right|10.||align=left |Лечић||align=center| || Раднички, Обреновац||align=right|8
|-	
|rowspan="5" style="text-align:right;"|11.||align=left |Јанковић||rowspan="2" align=center|||rowspan="2" | Локомотива, Железник||rowspan="5" style="text-align:right;"|7
|-	
|align=left |Миливојевић
|-	
|align=left |Живковић||align=center||| ОФК Железничар, Београд
|-	
|align=left |Станисављевић||align=center||| Дорћол, Београд
|-	
|align=left |Ковачевић||align=center||| Раднички, Обреновац
|-		
|align=right|...|| || || ||						
|}

Позиције на табели по колима

Табела

За сезону 2008/09.

КУП ФСС на подручју ФС Београда

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Београда - званични сајт
 Сезона 2007/08 на srbijasport.net
 Списак фудбалских клубова у Србији
	

Српска лига Београд
Београд